Ozzano steht für:

 Ozzano dell’Emilia, eine italienische in der Metropolitanstadt Bologna in der Emilia-Romagna
 Ozzano Monferrato, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria in der Piemont